Integralismo Lusitano  — movimento  político monárquico português
Iniciativa Liberal — partido político português
Illinois — um estado dos Estados Unidos, código ISO 3166-2:US
Israel — país do Médio Oriente, código código ISO 3166

Desambiguações de política
Desambiguações de siglas
Desambiguações de topônimos